Lexus — марка автомобілів, американська гілка японської компанії Toyota Motor Corporation. Розділються на дві гілки:

 Lexus F
 Lexus LF

 Lexus Cup — колишній кубок з гольфу.
 Лексус Локліар — американська порноакторка.